Иеросхимонах Сергий (в малой схиме Серафим, в миру Семён Авдиевич Веснин; , село Пищальское, Орловский уезд, Вятская губерния — , Афон) — иеромонах Русской православной церкви, путешественник по святым местам. Автор повествований об Афоне под псевдонимом Святогорец.

Биография 
Родился Семён (в крещении Симеон) Веснин 27 августа 1814 года в большой семье своего отца, дьячка Авдия Евсигниевича Веснина. Детство и юношество прошли в селе Пищальском.
Окончил Вятское духовное училище, Вятскую духовную семинарию и по окончании курса поступил в село Ацвежское Котельнического уезда священником, но вскоре овдовел и постригся в монашество с именем .

Исправлял должность казначея при Вятском архиерейском доме и два года законоучительствовал в начальном училище.

Известен как путешественник по святым местам и автор многих сочинений о святых местах, писавший под именем «Святогорец».

Принял схиму с именем . Умер на Афоне 17 декабря 1853 года.

Известны его: «Письма с Афона», в двух частях; «Путеводитель по святой Афонской горе»; «Дневник, келейные записки, записка о Пантелеймоновском монастыре», изданные после его смерти; стихотворения: «Кающийся», «Наша Пасха», шутливая поэма «Вани-вятчане» и другие.

Память 
В 2021 году в притворе Свято-Троицкой церкви села Пищальского и на памятном кресте в селе Ацвежском были установлены мемориальные таблички с упоминанием имени Сергия Святогорца.

Издания 
 Вани-вятчане: Рассказы бабушки [в стихах]. (Соч. Веснина. 1835.) (Ред. и предисл. Н. Н. Блинова). — Москва: С. Дороватовский и А. Чарушников, 1913. — 88 с.
 Письма Святогорца к друзьям своим о святой горе Афонской. — , [1993?]. — 531, VIII с.: ил. Репринт. изд. Вых. дан. ориг.: М.: Типо-литогр. И. Ефимова, 1895.
 Мои келейные записки: Рассказы Святогорца о необыкнов. происшествиях, запис. им со слов очевидцев. — : Ред. Скит, [1996?]. — 44 с., [2] л. ил.
 Вани-вятчане: Рассказы бабушки (Ред. Н.Н. Блинова). — Вятка: ИПП "Информ. центр", 1997. — 63 с.: ил., портр.; ISBN 5-85993-035-6
 Вани-Вятчане: рассказы бабушки. — Киров: Альфа-Ком, 2012. — 159 с.: ил.; ISBN 978-5-903784-30-1
 Вани-вятчане. Рассказы бабушки (В редакции Н. Н. Блинова). — Предислов. В. Н. Алексеева. Худож. В. М. Максимов. Владимир: 2021. — 67 с.; 30 экз. [Книга издана на средства Н. Г. Шубиной, праправнучки В. А. Веснина]

Литература 
 Алексеев В. Н., Шубина Н. Г. Из рода Сергия Святогорца. — Киров, 2021. — 68 с.
 Письма Святогорца к друзьям своим о Святой Горе Афонской: Часть первая. — Изд. Ширяева, 1850. — 282 с.
 Сочинения и письма Святогорца, собранные после его смерти. — СПб.: В тип. Гл. штаба Его Величества по военно-учебным заведениям, 1858. — 352 с.

Ссылки 
 Епископ Порфирий (Успенский) — критик афонских преданий
 Серафим Святогорец (Веснин)
 Письма Святогорца

Литераторы Вятской губернии
Выпускники Вятского духовного училища
Выпускники Вятской духовной семинарии
Иеромонахи Русской православной церкви
Иеросхимонахи